

Basquetebol 
 Taça Brasil de Basquete Masculino

Beisebol 

 Taça Brasil de Beisebol

Ciclismo 
 Taça Brasil de BMX

Futebol 
 Taça Brasil de Futebol
 Taça Brasil de Futebol Feminino
 Taça Brasil de Futebol de 1907
 Taça Brasil de Futebol Sub-15
 Taça Brasil de Futebol Sub-13

Futsal 
 Taça Brasil de Futsal
 Taça Brasil de Futsal Feminino
 Taça Brasil de Futsal Sub-15
 Taça Brasil de Futsal Sub-11

Desambiguações de esportes